Hermagor ist der Name folgender Orte:

 Bezirk Hermagor, Verwaltungsbezirk in Kärnten, Österreich
 Hermagor, eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See im Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Hermagoras (Heiliger)